Bosznia-Hercegovina
Vrpolje falu Posušje községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban
Vrpolje Ljubomir falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Vrpolje Zagora falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Vrpolje falu és község Bród-Szávamente megyében
Vrpolje falu Knin községben, Šibenik-Knin megyében
Vrpolje falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében
Vrpolje falu Trilj községben, Split-Dalmácia megyében
Bansko Vrpolje falu Dvor községben, Sziszek-Moslavina megyében